

Річки:
 Синявка — ліва притока Іршавки, Закарпатська область
 Синявка — ліва притока Латориці, Закарпатська область
 Синявка — ліва притока Росави, Київська і Черкаська області
 Синявка — ліва притока Ужа, Житомирська область

Села:
 Синявка — Волинська область, Турійський район
 Синявка — Житомирська область, Звягельський район
 Синявка — Черкаська область, Черкаський район
 Синявка — Чернігівська область, Коропський район
 Синявка — Чернігівська область, Менський район